Le terme gay peut faire référence à :
gay, une personne homosexuelle (le plus souvent un homme).

Anthroponymes 

 Gay, un prénom masculin et féminin anglo-saxon ;
 Gay, un nom de famille ;
 Gay, un surnom anglo-saxon ;

Toponymes

 Gay, ville des États-Unis.
 L'abri Gay, une cavité située dans le massif du Jura.

Par ailleurs :

Les Gays est un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le département du Rhône ;
Gaye est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ;
Gaï est une ville en Russie.

Autres 

 
 G-A-Y, une boîte de nuit gay de Londres, au Royaume-Uni.
 GAY, code AITA de l’Aéroport de Gaya en Inde.

Homonymie d'anthroponyme